Tvärån ist ein häufiger Flussname (mit der Bedeutung „Nebenfluss“) in Schweden, insbesondere in Nordschweden.

Folgende Flüsse in Schweden heißen Tvärån:
 
 Tvärån (Åbyälven), Nebenfluss des Åbyälven
 Tvärån (Ängesån), Nebenfluss des Ängesån 
 Tvärån (Borgforsälven), Nebenfluss des Borgforsälven
 Tvärån (Bureälven), Nebenfluss des Bureälven
 Tvärån (Byskeälven), Nebenfluss des Byskeälven
 Tvärån (Rickleån), Nebenfluss des Rickleån
 Tvärån (Umeälven, Umeå), Nebenfluss des Umeälven in der Gemeinde Umeå 
 Tvärån (Umeälven, Vännäs), Nebenfluss des Umeälven in der Gemeinde Vännäs

Außerdem trägt diesen Namen:

 Tvärån (Älvsbyn), Ort in der Gemeinde Älvsbyn